Tyl může být:

 Tyl (textil) – druh jemné textilie
 Tyl (hvězda) – jméno dvojhvězdy Epsilon Draconis (ε Dra) v souhvězdí Draka

příjmení osob
 Eva Tylová (* 1959) – česká politička
 Heřman Josef Tyl (1914–1993) – český duchovní, politický vězeň
 Jana Tylová (* 1974) – česká mistryně světa v luštění sudoku
 Josef Kajetán Tyl (1808–1856) – český dramatik a spisovatel
 Miroslav Tyl (* 1943) – český politik a disident
 Noel Jan Tyl (en) (* 1936) – americký astrolog a spisovatel
 Oldřich Tyl (1884–1939) – český architekt, urbanista a teoretik architektury
 Věra Tylová (1960) – československá atletka, sprinterka

jiný význam
 Josef Kajetán Tyl (film) – český němý film z roku 1925
 Tylovo divadlo – více významů (odkaz na rozcestník)

viz též